Campeonato Português de Rugby Feminino é edição feminina do Campeonato Português de Rugby.

Campeonato Nacional de Rugby Champions

Ligações externas 
 
http://www.slbenfica.pt/pt-pt/mais/rugby/palmares.aspx

http://www.rugbyagraria.com/index.php/clube/palmares

http://rugby-pt-feminino.blogspot.co.uk/2009/03/1-divisao-historico.html

Competições de râguebi feminino de Portugal